Příjmení Brdlík má více osob: 

 Jiří Brdlík – více osobností, viz rozcestník
 Josef Brdlík (1848–1932) – český podnikatel a politik
 Vladislav Brdlík (1879–1964) – český zemědělský odborník a politik
 Zdeněk Brdlík (1929–1983) – český akademický malíř, ilustrátor a grafik